Уоршем () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1970) — американский автогонщик, победитель серий драг-рейсинга Американской хот-род-ассоциации в категориях «Top Fuel» (2011) и «Funny Car» (2015).
 Уоршем, Дональд — американский звукорежиссёр, лауреат премий «Эмми» за лучший звук в варьете-, музыкальном сериале или спецвыпуске (1989, 1999, 2000, 2004) и Дневной премии «Эмми» за запись живого звука (2013).
  (род. 1982) — американская театральная актриса и певица, лауреат премий «Драма Деск» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле и Theatre World (2014).
  (Льюис Элмер Уоршем-младший; 1917—1990) — американский гольфист, победитель Открытый чемпионата США (1947).
  (род. 1985) — американский кантри-музыкант.